Amerikai Egyesült Államok
 Belfast (Georgia)
 Belfast (Kalifornia)
 Belfast (Maine)
 Belfast Township (Murray megye, Minnesota)
 Belfast (Missouri)
 Belfast (Nebraska)
 Belfast (város, New York)
 Belfast (statisztikai település, New York)
 Belfast (Clermont megye, Ohio)
 Belfast (Highland megye, Ohio)
 Belfast (Licking megye, Ohio)
 Belfast (Pennsylvania)
 Belfast Township (Fulton megye, Pennsylvania)
 Belfast (Tennessee)
 Egyesült Királyság
Belfast, Észak-Írország fővárosa
egyéb
Belfast (film)
Belfast (Boney M.-dal)